Босман — фамилия. Известные носители:
 Босман, Виллем (1672 — ?) — голландский путешественник, исследователь Африки.
 Босман, Джон (род. 1965) — нидерландский футболист.
 Босман, Жан-Марк (род. 1964) — бельгийский футболист.